Just Dance 2022 — танцевальная ритм-игра, разработанная и изданная компанией Ubisoft. Она была представлена 12 июня 2021 года во время веб-презентации Ubisoft Forward E3 как тринадцатая основная часть серии, и выпущена 4 ноября 2021 года для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Stadia. Это последняя игра в серии, выпущенная для PlayStation 4, Xbox One и Stadia (до её закрытия 18 января 2023), а также последняя игра в серии с поддержкой PlayStation Move, PlayStation Camera и последняя известная игра с поддержкой Kinect.

Игровой процесс 
Как и в предыдущих частях франшизы, игроку нужно повторять движения танцоров на экране под выбранную песню, используя либо контроллер движения (за исключением консолей девятого поколения и Stadia), либо приложение для смартфона. Версия для Stadia также позволяет использовать геймпад и клавиатуру для навигации в меню.

Пользовательский интерфейс и функции игры во многом идентичны таковым в Just Dance 2019, Just Dance 2020 и Just Dance 2021; игровая механика повторяет Just Dance 2021.

Список песен 
Следующие песни появились в Just Dance 2022:

Примечания 

Just Dance
Компьютерные игры 2021 года
Музыкальные игры
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Игры для Nintendo Switch
Игры для Xbox One
Игры для Xbox Series X/S